hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Union (ang. Union County) w USA, w stanie Tennessee
 parafia Union (ang. Union Parish) w USA, w stanie Luizjana (w Luizjanie odpowiednikiem hrabstw są parafie)